Le tournoi de tennis de Tucson est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1978, classée en catégorie Futures, se dispute du 16 au .

Brigitte Cuypers remporte le simple dames. En finale, elle bat Sharon Walsh.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Carrie Meyer et Sharon Walsh.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tucson
 Saison 1978 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1978
Tucson
Tennis aux États-Unis en 1978
Tennis en janvier 1978